Superintendencia puede referirse a los siguientes órganos fiscalizadores del Estado en determinadas actividades económicas y servicios públicos:
 Las superintendencias bolivianas.
 Las superintendencias chilenas.
 Las superintendencias colombianas.

Además, puede hacer referencia a:
 La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, un organismo constitucional autónomo de Perú.
 La Superintendencia de Real Hacienda, un organismo del Imperio español.

Enlaces externos